Phytoseioidea — надсемейство  паразитиформных клещей из отряда Mesostigmata надотряда Parasitiformes. Насчитывают более 2500 видов, главным образом из семейства хищных клещей Phytoseiidae (ранее в Ascoidea), активно используемого для борьбы с вредителями.

Описание 
Надсемейство Phytoseioidea включает хищных, паразитических, грибоядных клещей, а также потребителей пыльцы. Дорсальный щит обычно цельный, но разделённый у некоторых Otopheidomenidae и Phytoseiidae. Стернальный щит самок обычно с тремя парами щетинок. Бедро первой пары ног обычно с 11 или 12 щетинками, включая 3 вентральных и от 4 до 5 дорсальных. Голени первой пары ног с 2—3 вентральными, 4—6 дорсальными щетинками и 1—2 антеролатеральными щетинками. Голени третьей пары ног с 7—8 щетинками.
Клещи семейства Phytoseiidae в основном встречаются на поверхности растений и являются хищниками клещей-фитофагов и других мелких насекомых-вредителей различных сельскохозяйственных культур во всем мире. Семейство Blattisociidae (более 200 видов которых принадлежат к роду Lasioseius) обитает в подстилке, а некоторые виды были обнаружены на грызунах и в птичьих гнездах, а также в надземных частях растений, в полуводных условиях, на болотах. Некоторые виды рода Lasioseius питаются клещами-фитофагами, мелкими насекомыми, коллемболами и нематодами, а некоторые другие также питаются грибами.

Классификация 
Более 1100 родов и 2500 видов в 4 семействах.

 Blattisociidae (11 родов, 369 видов)
 Otopheidomenidae (10 родов, 28 видов)
 Phytoseiidae (90 родов, 2300 видов)
 Podocinidae (2 рода, 25 видов)

Примечания

Литература 
 Alatawi et al., 2017. The superfamily Phytoseioidea (Acari: Mesostigmata) from Saudi Arabia: a new species, new records and a key to the reported species. (Alatawi, Fahad J., Basahihand, Jamal, and Kamran, Muhammed). Acarologia. 2017. Volume: 57 Issue: 2 pages: 275—294. https://doi.org/10.1051/acarologia/20164154
 Moraza M.L., Lindquist E.E. 2011. Phytoseioidea from Middle America, with a key to genera and subgenera of the subfamily Blattisociinae. Zootaxa, 2758: 1-25. https://doi:10.11646/zootaxa.2758.1.1

Ссылки 
 Phytoseioidea на Taxonomicon 
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Mesostigmata .

Гамазовые клещи